Баранова Вікторія Генріхівна (1960) — радянська та українська шахістка, тренер з шахів.
 Баранова Євгенія (1987) — українська російськомовна поетеса.
 Баранова Надія Андріївна (1983) — українська футболістка, воротар.
 Баранова Олена Вікторівна — російська баскетболістка.
 Баранова Раїса Василівна — заступник директора комунального закладу «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної ради. Заслужений працівник освіти України.
 Баранова Тетяна Іванівна (1955—2022) — Голова Державної архівної служби України з жовтня 2014 року.
 Баранова Юлія Федорівна (1789—1864) — гофмейстерина, вихователька дітей Миколи І.

 Баранова-Масалкіна Наталя Іванівна — російська спортсменка лижного спорту.

Примітки